Chevannes je jméno jedné z francouzských obcí:

 Chevannes (Côte-d'Or), francouzská obec v departementu Côte-d'Or
 Chevannes (Loiret), francouzská obec v departementu Loiret
 Chevannes (Nièvre), bývalá francouzská obec v departementu Nièvre, dnes začleněná do obce Chevannes-Changy
 Chevannes (Yonne), francouzská obec v departementu Yonne
 Chevannes (Essonne), francouzská obec v departementu Essonne